Flórina kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Florínis, prefektur, Västra Makedonien, 
 Florina (prefekturhuvudort i Grekland), Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar